1998 Голяма награда на Бразилия е 26-ото състезание за Голямата награда на Бразилия и втори кръг от сезон 1998 във Формула 1; провежда се на 29 март 1998 година на пистата Интерлагос в Сао Пауло, Бразилия.

Репортаж 
Мика Хакинен печели своята трета последователна победа както и трета двойна победа за Макларън.

Преди състезанието настава фурор свързан с Макларън, тъй като Ферари протестират поради спирачните им системи, които позволяват спирачките на задните гуми да се задействат независимо и по този начин помагат за перфектно влизане в завоите без теглене. Смисълът на тази система е подпомагане на завиването на четирите колела, което е забранено от ФИА. Като резултат от протеста Макларън се съгласяват да не използват системата през уикенда. В квалификациите Макларън отново е над всички, но германското дуо от Френцен и Шумахер са на втората редица. На старта Мика Хакинен повежда колоната във всяка обиколка за Голямата награда на Бразилия. Отборът на Ероуз има най-лош уикенд. Пилотите от тима на Том Уолкиншоу – Мика Сало и Педро Диниз са 20-и и 22-ри. В края на обиколка 1 Хакинен е вече с 1 сек. преднина пред Дейвид Култард и три секунди пред третия Хайнц-Харалд Френтцен. Ралф Шумахер се завърта на четвъртия завой в първата обиколка, което значи, че няма завършена първата обиколка от началото на сезона. Еди Ървайн е пред започващия бавен болид на Михаел Шумахер. В обиколка 18 Култард е вече 5 секунди зад Хакинен. След като Ървайн е изпреварен от германците Шумахер и Френцен, те са вече на 23 секунди зад дуото на Макларън. Двукратният световен шампион изпреварва пилота на Уилямс на първите спирания в бокса, а след това Фисикела и Вурц. На второто спиране обаче двигателят спира, докато Михаел се опитва да рестартира болида, губейки ценни секуди, макар да не е затворен с обиколка, както е случая с Жак Вилньов за втори път, но този път извън зоната на точките. И това състезание Макларън-Мерцедес отново е на върха.

Класиране

Квалификация

Състезание

Класиране след състезанието 

 Генерално класиране при пилотите

 Генерално класиране при отборите

Източници 
 

Голяма награда на Бразилия